Rod est un nom propre qui peut faire référence à :

Mythologie 
 Rod, divinité slave.

Patronyme 

 Édouard Rod (1857-1910), écrivain suisse ;
 Didier-Claude Rod (1950-), homme politique français.

Prénom 
Rod est un prénom masculin américain, diminutif de Roderick ou Roderic et de Rodney principalement, mais aussi de Rodarius, Rodin, Rodman, Rodrigue, Rodrigo, Rollin et Ronald.

Toponyme 

 Rød, localité en Norvège.

Divers 
 Prix Édouard-Rod, prix littéraire suisse.
 Moulin Rod, ancien moulin moulin situé en Suisse à Orbe dans le canton de Vaud.

Prénom américain
Patronyme suisse